kronika – faktograficzny opis wydarzeń

literatura średniowieczna:
 Kronika anglosaska
 Kronika Bychowca – wersja Kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego 
 Kronika Dalimila (Kronika Boleslavská)
 Kronika Ilustrowana
 Kronika Janka z Czarnkowa
 Kronika Czechów
 Kronika Galla Anonima
 Kronika świata (Liber chronicarum, Kronika Schedla lub Kronika norymberska.
 Kronika Thietmara
 Kronika wielkopolska
 Kronika Wincentego Kadłubka
tytuły prasowe:
 Kronika Beskidzka – tygodnik
 Kronika Miasta Poznania – kwartalnik

programy radiowe:
 Kronika sportowa – codzienna audycja na antenie Programu I Polskiego Radia
programy telewizyjne:
 Kronika – program telewizyjny TVP w Krakowie
 Kronika Regionalna – program telewizyjny TVP w Szczecinie
inne:
 Kronika – film fantastyczno-przygodowy z 2012 roku
 Kronika – wydawnictwo
 Kronika wypadków miłosnych – film